Malešići kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Malešići (samhälle i Bosnien och Hercegovina, lat 43,93, long 18,28), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Malešići (samhälle i Bosnien och Hercegovina, lat 44,74, long 18,27), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar